Puchar Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 – Tauplitz – pucharowe zawody, które odbywały się na mamucim obiekcie Kulm w austriackim Tauplitz. Konkursy indywidualne zostały rozegrane 11 i 12 stycznia 2014. Kwalifikacje do pierwszego konkursu odbyły się 10 stycznia, a do drugiego konkursu 12 stycznia.

Były to jedyne w tym sezonie zawody Pucharu Świata w lotach narciarskich.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata w lotach narciarskich

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Tauplitz
Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz
2014 w Austrii